Mveng peut désigner :
 Engelbert Mveng (1930-1995), un jésuite et écrivain camerounais ;
 Freddy Mveng (1992-), un footballeur camerounais ;
 Mveng, un village du Cameroun ;
 Abod-Mveng, un village du Cameroun.